Гайбу́ты () — деревня в Барановичском районе Брестской области Белоруссии. Входит в состав Почаповского сельсовета. Население по переписи 2019 года — 13 человек.

География 
Расположена в 28,5 км (44 км по автодорогам) к северо-западу от центра Барановичей, на расстоянии 4 км (7,5 км по автодорогам) к юго-западу от центра сельсовета, агрогородка Почапово. Ближайший населённый пункт — деревня Сениченята. Есть кладбище.

История 
В 1909 году — деревня Почаповской волости Новогрудского уезда Минской губернии, 19 дворов и 159 жителей. Рядом находилась деревня Малые Гайбуты (5 дворов и 41 житель).

После Рижского мирного договора 1921 года — в составе гмины Почапово Новогрудского повета Новогрудского воеводства Польши.

С 1939 года — в составе БССР, в 1940–62 годах — в Городищенском районе Барановичской, с 1954 года Брестской области. Затем передана в состав Барановичского района. С конца июня 1941 года до июля 1944 года оккупирована немецко-фашистскими войсками.
По переписи 1959 года в деревне Большие Гайбуты было 114 жителей, в Малых Гайбутах — 36 жителей. Позже деревни объединились под названием Гайбуты, в деревню также был включён хутор Клянзин.

Население

Достопримечательности 
 Могила Ковалевского Иосифа Иосифовича. Партизан погиб в бою с немецкими войсками в 1943 году. В 1949 году на могиле установлен обелиск.

Примечания

Литература 
 
 

Населённые пункты Барановичского района